Nazwa ryby kościste może oznaczać:
 ryby kostnoszkieletowe (Osteichthyes)
 ryby doskonałokostne (Teleostei)